Себастьян Перес Кардона (; ) — колумбийский футболист, полузащитник клуба «Боавишта» и сборной Колумбии.

Клубная карьера 
Себастьян — воспитанник футбольной академии клуба «Атлетико Насьональ», за основной состав дебютировал в 2011 году и выиграл с «Атлетико» чемпионат Колумбии. Перес стал самым молодым игроком выигрывавшим этот трофей. На следующий сезон Перес стал обладателем Кубка Колумбии и Суперкубка.

Летом 2013 года, после молодёжного чемпионата мира, Перес был приглашён на просмотр в лондонский «Арсенал». Он произвёл неплохое впечатление своей игрой в товарищеском матче с «Манчестер Сити», однако не смог получить разрешение на работу в Великобритании, и вернулся обратно в «Атлетико Насьональ».

Международная карьера 
В 2011 году Переc был включён в состав сборной Колумбии до 20 лет на домашний чемпионат мира, где сыграл около 30 минут, выйдя на замену во втором тайме матча 1/16 финала со сборной Коста-Рики. В январе 2013 тренер молодёжной сборной Колумбии Карлос Растрепо включил Переса в заявку команды для участия в молодёжном чемпионате Южной Америки в Аргентине. По итогам турнира колумбийцы заняли первое место и получили возможность принять участие в молодёжном чемпионате мира 2013, где Перес вышел с первых минут во всех четырёх матчах сборной.

В 2016 году главный тренер сборной Колумбии Хосе Пекерман вызвал Переса на отборочные матчи к чемпионату мира по футболу 2018 против сборных Боливии и Эквадора. Он дебютировал за сборную 24 марта, выйдя в стартовом составе и сыграв 62 минуты в встрече против Боливии, прежде чем был заменён на Эдвина Кардону. 29 марта Перес открыл свой счёт голам за сборную, забив победный мяч в ворота сборной Эквадора.

Статистика

Клубная

Сборная

Голы за сборную

Достижение 
  «Атлетико Насьональ»
 Чемпион Колумбии (5): 2011 (А), 2013 (А), 2013 (Ф), 2014 (А), 2015 (Ф)
  Обладатель кубка Колумбии (2): 2012, 2013
  Победитель суперлиги Колумбии (2): 2012, 2016
 Обладатель Кубка Либертадорес (1): 2016
  «Бока Хуниорс»
 Чемпион Аргентины (2): 2016/17, 2017/18
 
 Победитель чемпионата Южной Америки среди молодёжных команд (1): 2013
 Бронзовый призёр Кубка Америки (2) :2016, 2021

Примечания 

Футболисты Колумбии
Игроки сборной Колумбии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки ФК «Атлетико Насьональ»
Игроки ФК «Бока Хуниорс»
Игроки ФК «Барселона» Гуаякиль
Игроки ФК «Боавишта»